Molekulska formula -{C23H32O3}- se može odnositi na:

 Estradiol valerat
 THC-O-acetat